

Anno 
 302 o 302 a.C.

Codici 
 302 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico University of the Andes Station, in Venezuela

Matematica 
 302 – numero